Fortjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fortjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Fortjärnen, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (5,25 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn